Rana peut faire référence à :

Toponymie

Rana, une localité située dans le département de Bokin au Burkina Faso.
 Rana, une commune rurale située dans le département d'Imasgo au Burkina Faso.

Rana, une commune du comté de Nordland.

Raná, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Raná, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem.

Rana Plaza, un immeuble de Dacca, au Bangladesh, qui s'est effondré le 24 avril 2013 en faisant plus de 1100 victimes.

Informatique 
 Rana, la déclinaison triple core de l'Athlon dérivé du Phenom II.

Personnalités 
 La famille de Premiers ministres héréditaires du Népal, les Rânâ.
 Beatrice Rana (1993-), une pianiste classique italienne.
 Carlo Andrea Rana (1715-1804), un ingénieur, architecte et mathématicien piémontais.
 Giovanni Rana (1937-), un fabricant italien de pâtes fraîches.

Prénom

Science 

 Le genre Rana (latin : rana = grenouille) auquel appartiennent certaines grenouilles.
 Le nom traditionnel de l'étoile Delta Eridani.
 Rana Secunda est l'un des noms traditionnels de l'étoile Beta Ceti.

Sociologie 

 rana (variation de raja), un titre royal en Asie du Sud.
  dynastie de Rajputs en Inde, au Pakistan et au Népal.

Divers 

 Rana (Soleil en haoussa) est une association de solidarité franco-nigérienne.

Homonymie de patronyme indien
Homonymie de localités en  Tchéquie